Славица Јукић је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|0
|3
|2
|2
|1
|0
|8
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|3
|0
|3
|1
|2
|0
|9
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|4
|1
|1
|3
|2
|11
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|7
|7
|5
|6
|4
|32
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1964. || Два бијела круха (ТВ филм) || /
|-
| 1966. || Прича о два камена (ТВ филм) || /
|-
| 1969. || Гуске које нису спасле Рим (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Мејаши (ТВ серија)|| Крсна кума
|-
| 1972. || Просјаци и синови (ТВ серија) || /
|-
| 1974. || У регистратури || Лаурина и Михина слушкиња
|-
| 1977. || Никола Тесла (ТВ серија) || Домаћица у хотелу „Алта Виста”
|-
| 1978. || Посљедњи подвиг диверзанта Облака  || Ружа
|-
| 1979. || Новинар  || /
|-
| 1979. || Дај што даш  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || /
|-
| 1982. || Хоћу живјети  || Милка Перић
|-
| 1983. || Лажеш, Мелита (ТВ мини серија) || Сусједа
|-
| 1983. || Дјечак и зец  (ТВ филм)|| /
|-
| 1986. || Немојте ме звати Роби (ТВ филм) || /
|-
| 1988. || Течај пливања (ТВ филм) || /
|-
| 1989. || Човјек који је волио спроводе  || Марија
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Тражим сродну душу (ТВ мини серија)|| Гостионичарка
|-
| 1990. || Шкољка шуми || /
|-
| 1990. || Докторова ноћ (ТВ филм) || Манда
|-
| 1991. || Ђука Беговић  || Пинтерова
|-
| 1982 1996. || Смоговци (ТВ серија) || Конобарица Катица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2001. || Анте се враћа кући (ТВ филм)|| Бака
|-
| 2002. || Не дао Бог већег зла || Чистачица
|-
| 2002. || Брод (ТВ филм)|| Тајница / Стара
|-
| 2008. || Одмори се, заслужио си  (ТВ серија)|| Сусједа
|-
| 2009. || Закон (ТВ серија)|| Здравкова мама
|-
| 2009. || Битанге и принцезе  (ТВ серија)|| Гђа Красић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2009 2012. || Стипе у гостима (ТВ серија)|| Госпођа Мрлек / Љубица
|-
| 2013. || Балавица |(кратки филм)| /
|-
| 2015. || Црно-бијели свијет (ТВ серија) || Сусједа
|-
| 2017. || -{Deep Fried}-  (кратки филм)|| Бака Љубица
|}

Селф 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те_
|-
| 2015. || Вечер на 8 кату  (ТВ серија)|| Лично
|}

Спољашње везе 
 

Хрватске глумице
Југословенски глумци